Die Liste auf dem Friedhof Rosenberg bestatteter Persönlichkeiten führt bekannte Personen auf, die auf dem Friedhof Rosenberg in Winterthur ihre letzte Ruhestätte fanden.

Die Gräber bekannter Personen 
Hinweis: Die Liste ist nach Nachnamen sortiert. Sie wird aus allen Verstorbenen generiert, die gemäss Wikidata auf dem Friedhof Rosenberg begraben wurden.

Weblinks 

 Online Grabsuche auf stadtplan.winterthur.ch

Friedhof Rosenberg
Personlichkeiten, auf dem Friedhof Rosenberg bestattetet
Personlichkeiten Friedhof Rosenberg